

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Bieńki – część miasta Mszana Dolna
 Bieńki – część wsi Kamienica w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, gminie Kamienica
 Bieńki – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Bieńki – część wsi Rychwałd w woj. śląskim, w pow. żywieckim, gminie Gilowice
 Bieńki – przysiółek  wsi Głogno w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki

Zobacz też 
 Bieńki-Karkuty
 Bieńki-Śmietanki
 Bieńki-Stanica Wodna (Szlak Rzeki Krutyni)